Le tournoi US Open féminin 2007 est l'édition 2007 du tournoi US Open qui se déroule du  au  au Heights Casino à New York. Cette édition est aussi connue sous le nom de Carol Weymuller Open 2007.

Le tableau est composé de 16 participantes dont 4 joueuses qualifiées. 

En finale, la tête de série  Natalie Grainger remporte le  trophée de sa carrière face Jenny Duncalf.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Carol Weymuller Open
 US Open
 US Open de squash masculin 2007

Liens externes 

 Page Squash player

Féminin 2007
Squash en 2007
Sport aux États-Unis en novembre 2007
Sport aux États-Unis en décembre 2007
Carol Weymuller Open